Bay Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bay Springs (Alabama), im Cherokee County
 Bay Springs (Florida), im Escambia County
 Bay Springs (Mississippi), im Jasper County
 Bay Springs (Chesterfield County, South Carolina)
 Bay Springs (Sumter County, South Carolina)

Sonstiges:
 Bay Springs Branch, Fließgewässer im Chesterfield County, South Carolina
 Bay Springs Creek, Fließgewässer im Carroll County, Georgia
 Bay Springs Oil and Gas Field, Öl- und Gasvorkommen im Jasper County, Mississippi